Golts (en ), translittération du patronyme allemand , est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités :
 Aleksandr Golts (1972-), joueur de hockey sur glace russe ;
 Alexandre Golts, géopolitologue russe.

Patronyme russe